Het Kanton Beringen is een kanton in de provincie Limburg en het arrondissement Hasselt. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten,
tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. 
Bij de provincieraadsverkiezingen valt dit kanton samen met het provinciedistrict Beringen.

Gerechtelijk kanton Beringen 
Het gerechtelijk kanton Beringen is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderlo. Het is gevestigd in de Pieter Bruegelstraat 8 te Beringen.

De vrederechter is bevoegd inzake onder andere voogdij, bewindvoering, mede-eigendom, burenhinder en huurgeschillen.

Kieskanton Beringen 
Het kieskanton Beringen vormt zelfstandig het provinciedistrict Beringen in het kiesarrondissement Limburg dat de gehele provincie omvat. Het beslaat de gemeenten Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderlo en bestaat uit 94 stembureaus.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit kanton 9 van de 63 zetels van de provincie Limburgse raad toegewezen (voorheen 10 van de 72). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Structuur

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1965: ANDERE, 1971: ANDERE, 1968: GAL, 1994: NWP

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Limburgse provincieraad in het provinciedistrict:

2012

2006

Limburgs gerechtelijk kanton
Limburgs kieskanton
Beringen